Karel Pius Toskánský : Karl Pius Maria Adelgonde Blanka Leopold Ignaz Raphael Michael Salvator Kyrill Angelus Barbara (4. prosince 1909, Vídeň – 24. prosince 1953, Barcelona) byl rakouský arcivévoda z toskánské linie Habsbursko-Lotrinské dynastie.

Život 
Byl desátým potomkem toskánského arcivévody Leopolda Salvátora a španělské princezny Blanky Kastilské.

Po zrušení monarchie odjel s rodiči a sourozenci do Španělska, kde později vyrůstal. V dospělosti pracoval jako strojní inženýr. Pro španělské karlisty se stal jako Carlos (VIII.) pretendentem španělského trůnu, kterým byl také v letech (1868–1909) jeho dědeček, vévoda madridský.

V roce 1938 se jeho ženou stala Christa Satzgerová z Balványosu, se kterou měl dvě dcery užívající hraběcího titulu:
 Alexandra Blanka (* 1941)
 Marie Immaculata Pia (* 1945)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 Karel Pius na stránkách Genealogics Leo van de Pas
 Linie Karla Salvátora na Genealogii-Euweb

Karel Pius
Karel Pius
Karel Pius
Karel Pius
Narození 4. prosince
Narození v roce 1909
Úmrtí 24. prosince
Úmrtí v roce 1953
Muži